Aleksander Koževnikov (), ruski hokejist, * 21. september 1958, Penza, Rusija.

Koževnikov je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za kluba CSKA Moskva in Krila Sovjetov, skupno je na 525-ih prvenstvenih tekmah dosegel 243 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerih je osvojil zlato medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 70-ih tekmah, na katerih je dosegel 28 golov.

Pregled kariere 

|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 42
| 11
| 16
| 27
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 44
| 14
| 14
| 28
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 16
| 16
| 32
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 43
| 28
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 6
| 1
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 43
| 35
| 22
| 57
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 33
| 33
| 14
| 47
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 41
| 18
| 10
| 28
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 36
| 14
| 13
| 27
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 8
| 9
| 17
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 47
| 25
| 20
| 45
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 33
| 8
| 4
| 12
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Durham Wasps
| Britanska liga
| 89/90
|
| 11
| 25
| 22
| 47
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 16
| 5
| 9
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 95/96
|
| 23
| 8
| 12
| 20
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 96/97
|
| 12
| 3
| 6
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 444
| bgcolor="#7FFF00" | 277
| bgcolor="#7FFF00" | 221
| bgcolor="#7FFF00" | 498
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 363
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Durham Wasps
Hokejisti AIK
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih